Seldon kan syfta på:

Hästsele – seldon en draganordningar för hästar
 Bruce Seldon (född 1967), en boxare
 Hari Seldon – en fiktiv personen i Stiftelseserien